Tschernyschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Tschernyschenko (* 1968), russischer Eisenbahnmanager 
 Dmytro Tschernyschenko (* 1994), ukrainischer Eishockeyspieler